Vida de San Francisco puede hacer referencia a:
Genéricamente, lo relativo a la vida de cualquier santo llamado San Francisco.
Específicamente, lo relativo a la vida de San Francisco de Asís.
Varias series pictóricas sobre la vida de San Francisco de Asís:
 Giotto#La Vida de San Francisco, ciclo de frescos en la Iglesia Superior de San Francisco, en Asís (Basílica de San Francisco de Asís#La vida de San Francisco en los frescos de Giotto). -:it:Storie di san Francesco-
 Vida de San Francisco (Lima), 36 lienzos de distintos autores, en el claustro mayor del Convento de San Francisco de Lima.
 San Francisco e historia de su vida, obra de Bonaventura Berlinghieri, 1235 -:it:San Francesco e storie della sua vita-
Varias obras literarias sobre la vida de San Francisco de Asís:
 Vida de San Francisco o Legenda Maior, de Buenaventura de Bagnoregio. - Hay una Legenda minor.
 Vida de San Francisco de Asís, de Álvaro Pombo.

Notas